Община Зворник или град Зворник — община (город) на северо-востоке Республики Сербской (Босния и Герцеговина), на границе с Сербией. Административный центр — город Зворник.

География 
Зворник имеет выгодное геостратегическое положение, поскольку находится на перекрёстке путей из Сараево, Белграда, Нови-Сада, Биелины и Тузлы. Зворник почти точно расположен на полпути трёх крупных городов: Белграда, Нови-Сада и Сараево. Два моста через реку Дрина — железнодорожный и автомобильный — являются важными транспортными путями. Община граничит с общинами РС: Братунац, Миличи и Власеница на юге; Углевик и Биелина на севере; Шековичи и Осмаци на юго-западе и западе; а также общинами ФБиГ: Калесия, Сапна, Теочак на западе и северо-западе. На востоке по реке Дрина проходит граница с Сербией.

Община входит в формирующийся субрегион Зворник региона Биелина.

Население 

Численность населения общины по переписи 2013 года составила 63 686 человек, в том числе в городе Зворник — 12 674 человека.

По данным югославской переписи населения 1991 года в общине Зворник проживало 81295 человек. На 1991 год национальный состав был такой:
 боснийцы — 48102 человека (59,16 %);
 сербы — 30863 человека (37,96 %);
 хорваты — 122 человека (0,15 %);
 югославы — 1248 человек (1,53 %);
 другие и неизвестно — 960 человек (1,18 %).

Населённые пункты 
В состав общины входят 69 населённых пунктов, в том числе город Зворник.

Список населённых пунктов общины Зворник с численностью населения по переписям 1991 и 2013 гг.:

Примечания

Литература 

Общины Республики Сербской